André Japy peut faire référence à :
 André Japy, (1904 ou 1911-1974), pionnier de l'aviation française, membre de la famille Japy
 André Japy († 1960), architecte en chef du domaine national de Versailles et des Trianons.